Zea (növénynemzetség), magyarul kukorica
 Zea (keresztnév), női név